Городиславка — река в России, протекает в Городецком районе Нижегородской области. Устье реки находится в 27 км по левому берегу реки Узола. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки находится в лесу восточнее деревни Лесная в 18 км к северо-востоку от Городца. Река течёт на запад, протекает деревни Лесная, Тесовая, Малинки, Никольское, Лебедево, Тренино, Абрамиха. Впадает в Узолу у посёлка Узольский.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Горьковского гидроузла и до устья реки Ока, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300512110000017329
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001732
 Код бассейна — 08.01.03.005
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Городецкого района
Бассейн Узолы